Сен-Жуе́н-де-Марн () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 45 км на північний захід від Пуатьє, 70 км на північний схід від Ніора.

Історія 

1 січня 2019 року Сен-Жуен-де-Марн, Брі, Уарон i Тезе було об'єднано в новий муніципалітет Плен-е-Валле.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 271 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 577,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Жуен-де-Марн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жуен-де-Марн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр